Кастиљо има више значења:

 Кастиљо, Емилијано Запата (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кастиљо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кастиљо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику